LTH steht als Abkürzung für:

 Laktrotropes Hormon, siehe Prolaktin
 Landestreuhand, siehe Landestreuhandbank Rheinland-Pfalz
 Landestreuhandstelle Hessen, siehe LTH – Bank für Infrastruktur
 Leichter Transporthubschrauber (light transport helicopter), siehe Transporthubschrauber #Einteilung im militärischen Bereich
 Lethality and Target Hardening, siehe Energiewaffe #Hochenergie-Laser
 Low To High, eine Schreibart bei Blu-ray Discs, siehe BD-R
 Luftfahrtechnisches Handbuch, siehe Abkürzungen/Luftfahrt/L–R#LT
 Lunds Tekniska Högskola, die Technische Hochschule der Universität Lund

Abkürzung